Sioni kan bland annat avse:

 Sioni (Tianeti), ort i distriktet Tianeti i Georgien
 Sioni (Qazbegi), ort i distriktet Qazbegi i Georgien

Se även 
 FK Sioni Bolnisi, georgisk fotbollsklubb
 Sionikatedralen, katedral i Tbilisi, Georgien
 Sionireservoaren, vattenmagasin i Georgien